John Paul Jones kan have flere betydninger:

Personer 
 John Paul Jones (admiral) (1747–1792), amerikansk søfarer og frihedskæmper
 John Paul Jones (atlet) (1890–1970), amerikansk atlet
 John Paul Jones (musiker) (født 1946), britisk musiker

Andet 
 John Paul Jones Arena i Charlottesville, Virginia, USA
 Kaptajn Jones' eventyr (orgiginaltitel John Paul Jones), film fra 1959 om admiralen John Paul Jones
 USS John Paul Jones (DDG-53), destroyer af Arleigh Burke-klassen, navngivet efter admiralen